San Juan de Los Morros peut désigner :

Toponymes

San Juan de Los Morros : chef-lieu de la municipalité de Juan Germán Roscio dans l'État de Guárico ;
 San Juan de Los Morros : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité de Juan Germán Roscio dans l'État de Guárico.

Homonymie de toponyme